Вивьен:

 Вивьен Ли (1913—1967) — английская актриса
 Вивьен де Монбранк — эпический персонаж
 Вивьен, Жозеф (1657—1734) — французский живописец-портретист.
 Вивьен, Леонид Сергеевич (1887—1966) — российский и советский актёр, режиссёр, театральный педагог, народный артист СССР.
 Вивьен де Сен-Мартен, Луи (1802—1897) — французский географ
 
 Вивьен Макки (род. 1949) — английская актриса театра и кино.
 Вивьен Мерчант (1929—1982) — британская актриса.